Sister, Sister bezeichnet:

 Sister, Sister (Film), Psychothriller aus dem Jahr 1987
 Sister, Sister (Fernsehserie), Sitcom aus den Jahren 1994–1999
 Sister, Sister (Buch), ein Buch von Andrew Neiderman aus dem Jahr 1992